Carlos de Hesse-Kassel (en danés: Carl, en alemán y en noruego: Karl; Kassel, 19 de diciembre de 1744-Güby, 17 de agosto de 1836) fue un miembro de la rama cadete de la Casa de Hesse-Kassel y un mariscal de campo danés. Criado por sus parientes en la corte danesa, pasó la mayor parte de su vida en Dinamarca, sirviendo como gobernador de los ducados de Schleswig-Holstein de 1769 a 1836, y comandante-en-jefe del ejército noruego de 1772 a 1814.

Primeros años 

Carlos nació en Kassel el 19 de diciembre de 1744, siendo el segundo hijo superviviente del entonces príncipe heredero de Hesse-Kassel y futuro landgrave Federico II, y de su primera esposa, la princesa María de Gran Bretaña. Su madre era una hija del rey Jorge II de Gran Bretaña y de la princesa Carolina de Brandeburgo-Ansbach, y una hermana de la reina consorte de Dinamarca, Luisa de Gran Bretaña.

Su padre, el futuro landgrave (quien reinó de 1760 hasta su muerte en 1785), abandonó a su familia en 1747 y se convirtió al catolicismo en 1749. En 1755, se divorció formalmente de la princesa María. El abuelo de Carlos, el landgrave Guillermo VIII, le concedió el condado de Hanau y sus ingresos a María y sus hijos.

El joven príncipe Carlos y sus dos hermanos, Guillermo y Federico, fueron criados por su madre y educados por parientes protestantes desde 1747.

En 1756, María se mudó a Dinamarca para cuidar de los hijos de su hermana, la reina Luisa. Se llevó a sus propios hijos con ella y fueron criados en el corte real en el Palacio de Christiansborg en Copenhague. Los príncipes hessianos permanecerían en Dinamarca, convirtiéndose en señores importantes y funcionarios reales. Sólo el hermano mayor, Guillermo, regresó a Hesse-Kassel en 1785, tras heredar el landgraviato.

Carrera 

Carlos comenzó una carrera militar en Dinamarca. En 1758, fue nombrado coronel, a la edad de 20 años mayor general, y en 1765 estuvo a cargo de la artillería. Después de que su primo, el rey Cristián VII, ascendiera al trono danés en 1766, Carlos fue nombrado teniente general, comandante de la Guardia Real, caballero de la Orden del Elefante, y miembro del Consejo Privado.

En 1766, fue nombrado gobernador general de Noruega como sucesor de Jacob Benzon (1688-1775). Estuvo en este puesto hasta 1770 pero fue mayoritariamente titular, ya que él nunca viajó a Noruega durante este periodo. 

En 1763, su hermano mayor Guillermo I se casó con su prima hermana, la princesa danesa Guillermina Carolina. Carlos haría lo mismo el 30 de agosto de 1766 en el Palacio de Christiansborg— su esposa era Luisa de Dinamarca, y así Carlos se convirtió en cuñado de su primo, el rey Cristián VII. El matrimonio tuvo lugar a pesar de las advertencias, debido a las muchas acusaciones de libertinaje por parte de Carlos y la pobre influencia que tenía sobre el rey.

Poco después del matrimonio, Carlos cayó en deshonra en la corte danesa, y a principios de 1767, él y Luisa abandonaron Copenhague para vivir con la madre de Carlos en el condado de Hanau. Allí tendrían a su primera hija, María Sofía Federica, en 1767, y luego a su segundo hijo, Guillermo, en 1769.

En 1768, Carlos adquirió la propiedad y el poblado de Offenbach-Rumpenheim de parte de la familia Edelsheim. En 1771, convirtió la mansión en un castillo y asiento principesco. Su madre María vivió en el palacio hasta su muerte en 1772. En 1781, Carlos vendió el Castillo de Rumpenheim a su hermano menor, Federico.

Gobernador de Schleswig-Holstein 
En 1769, el príncipe Carlos fue nombrado gobernador real de los ducados de Schleswig y Holstein (inicialmente sólo la participación real, el llamado Holstein-Glückstadt, antes de que en 1773 el rey también adquiriera participación en Holstein) en nombre de su cuñado, el rey Cristián VII de Dinamarca y Noruega. Carlos tomó residencia en el Castillo de Gottorp en Schleswig con su familia. Allí tendrían a su tercer hijo, Federico, en 1771.

En 1770, el rey Cristián VII le concedió a su hermana la propiedad de Tegelhof en Güby, entre la ciudad de Schleswig y Eckernförde. De 1772 a 1776, Carlos ordenó construir una residencia de verano en ese lugar, a la que llamó Louisenlund en honor a su esposa.

En septiembre de 1772, Carlos fue nombrado comandante-en-jefe del ejército noruego, y él y Luisa se mudaron a Christiana. La asignación fue una consecuencia del golpe de Estado por parte del rey Gustavo III de Suecia el 19 de agosto de 1772 y una posible guerra con Suecia. Mientras se encontraban en Noruega, la princesa Luisa dio a luz a su cuarto vástago, Juliana, en 1773. Aunque Carlos regresó a Schleswig-Holstein en 1774, continuó ejerciendo como comandante-en-jefe del ejército noruego hasta 1814. A su regreso de Noruega, fue nombrado mariscal de campo.

Durante la guerra de sucesión bávara en 1778-79, actuó como voluntario en el ejército de Federico el Grande y se ganó la confianza del rey prusiano. Una vez, cuando Federico el Grande estaba hablando en contra del cristianismo, notó una falta de simpatía por parte de Carlos. En respuesta a una pregunta del rey, Carlos dijo, "Señor, no estoy más seguro de tener el honor de veros, que de que Jesucristo existió y murió por nosotros como nuestro Salvador en la cruz." Después de un momento de silencio, un Federico sorprendido declaró, "eres el primer hombre  que ha declarado semejante creencia a oídos míos."

En 1788, el ataque sueco hacia Rusia durante la guerra ruso-sueca obligó a Dinamarca-Noruega a declararle la guerra a Suecia de acuerdo con sus obligaciones en el tratado con Rusia de 1773. El príncipe Carlos fue puesto a la cabeza de un ejército noruego que brevemente invadió Suecia a través de Bohuslän y ganó la batalla del Puente de Kvistrum. El ejército se estaba acercando a Gotemburgocuando se firmó la paz el 9 de julio de 1789 debido a la intervención diplomática de Gran Bretaña y Prusia, poniéndole fin a la llamada Guerra del Teatro. El 12 de noviembre, el ejército se retiró a Noruega. Durante la retirada, el ejército dano-noruego perdió 1500-3000 hombres debido al hambre, las enfermedades, las pésimas condiciones sanitarias, y la continua exposición a las lluvias otoñales. Carlos sería criticado por su manejo de la campaña y, a pesar de que continuó ejerciendo como comandante-en-jefe, perdió su popularidad en Noruega.

Cuando el príncipe heredero y regente de Dinamarca, el futuro Federico VI, se casó con la hija mayor de Carlos, María Sofía Federica, en 1790, él realizó varios intentos infructuosos de influir en las decisiones del gobierno y del regente.

Carlos fue un notable mecenas del teatro y la ópera. Tenía su propio teatro en su corte de Schleswig, y se involucraba extensamente en sus operaciones.

Durante las guerras napoleónicas, estuvo a la cabeza del ejército que ocupó brevemente Hamburgo y Lübeck en 1801.

El 25 de enero de 1805, a Carlos se le concedió el título de  "landgrave de Hesse" por su hermano mayor, quien había asumido el título superior de príncipe elector imperial.

En 1807, la mansión y poblado de Gereby en el Schlei, cerca de Kappeln, en Schwansen, fue rebautizado Carlsburg en honor al príncipe Carlos. Este había adquirido la propiedad de Gereby en 1785, y había abolido la servidumbre en 1790.

Tras la muerte del primo hermano de su padre, el príncipe Friedrich Wilhelm von Hessenstein, Carlos heredó la propiedad de Panker, en Holstein, en 1808.

En 1814, fue nombrado mariscal de campo general, y en 1816 gran comandante de la Orden de Dannebrog.

Matrimonio y descendencia 
El 30 de agosto de 1766 en el Palacio de Christiansborg enCopenhague, Carlos se casó con la princesa Luisa de Dinamarca, su prima hermana e hija menor de su tía, la princesa Luisa de Gran Bretaña, y del rey Federico V de Dinamarca y Noruega, quienes murieron el mismo año. La pareja tuvo seis hijos:

 María Sofía Federica (20 de octubre de 1767-21 de marzo de 1852), casada el 31 de julio de 1790 con su primo, el futuro rey Federico VI de Dinamarca.
 Guillermo (15 de enero de 1769-14 de julio de 1772).
 Federico (24 de mayo de 1771-24 de febrero de 1845), general danés y gobernador. Se casó morganáticamente con Clarelia Dorothea (Klara) von Brockdorff (1778-1836), hija de Ditlev von Brockdorff (1708-1790) y de su segunda esposa, Henriette Friederike von Blome (n. 1745).
 Juliana (19 de enero de 1773-11 de marzo de 1860), abadesa protestante de Itzehoe.
 Cristián (14 de agosto de 1776-14 de noviembre de 1814).
 Luisa Carolina (28 de septiembre de 1789-13 de marzo de 1867), casada el 28 de enero de 1810 con el duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

La princesa Luisa murió en el Castillo de Gottorp el 12 de enero de 1831. El príncipe Carlos murió el 17 de agosto de 1836 en el castillo de Louisenlund en Güby, Schleswig.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Biografía en Dansk Biografisk Leksikon 1. ed.
 La logia laborable encontrada por el príncipe Carlos de Hesse-Kassel

Enlaces externos 

 
Landgraves de Hesse-Kassel
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Militares de Alemania del siglo XVIII
Militares de Alemania del siglo XIX

Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog